AWL peut désigner :

 Absence without leave (en français, désertion) ;
 Aircraft warning light, un dispositif d’éclairage à haute intensité fixé à une structure haute et utilisé comme mesure de prévention des collisions.